2025:
 натуральное число между 2024 и 2026.
 2025 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 Рассеянное скопление NGC 2025.